Gliophorus — рід грибів родини Tricholomataceae. Назва вперше опублікована 1958 року.

Класифікація 
Види роду Gliophorus:

Примітки

Джерела 
 Herink, J. 1958. Stavnatkovité houby parhorku «Velká Horka» u Mnichova Hradiste. Sborník Severoceského Musea. 1:53-86 — P.80

Роди грибів
Трихоломові